Stor-Grundsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Grundsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (4,26 km²)
Stor-Grundsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (21,9 ha)
Stor-Grundsjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (80,3 ha)
Stor-Grundsjön (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (95,4 ha)
Stor-Grundsjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (19,7 ha)
Stor-Grundsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,23 km²)

Se även
Grundsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn